25-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 18 по 19 октября 1946 года в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Октябрь 1946 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции